Ел Сахитарио има више значења:

 Ел Сахитарио (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сахитарио (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сахитарио (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сахитарио (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику